Брагин, Дмитрий:
 Брагин, Дмитрий Александрович (род. 1982) — российский автогонщик.
 Брагин, Дмитрий Васильевич  (1912—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.